kanton Flers-Nord, een kanton van het Franse departement Orne
 kanton Flers-Sud, een kanton van het Franse departement Orne